Kabinett Dodik steht für folgende Regierungen der Republika Srpska:
 Kabinett Dodik I 
 Kabinett Dodik II
 Kabinett Dodik III